Berlin-Express bezeichnet:
 einen amerikanischen Spielfilm von 1948, siehe Berlin-Express (Film)

Berlin Express bezeichnet:
 ein Containerschiff der Reederei Hapag-Lloyd, siehe Dalian-Express-Klasse
 eine frühere Schnellfähre der DSB, DSB Rederi und Scandlines